Аджієв Алібек Муцалханович (1936–2017) — радянський і російський вчений в області екології і агротехніки винограду.
 Аджієв Тажудін Ільясович (* 1896) — Герой Соціалістичної Праці.